Васильевское се́льское поселе́ние (, ) — муниципальное образование в Белогорском районе Республики Крым России.

Административный центр — село Васильевка.

География 
Расположено в северо-восточной части Белогорского района, в переходе предгорья в степную часть Крыма, в средней части долины реки Кучук-Карасу.

Население

Состав 
В состав сельского поселения входят 6 населённых пунктов:

История 
До 1926 года был образован Васильевский сельский совет.

На 15 июня 1960 года в сельсовете числились следующие сёла:

 Васильевка
 Заре́чье
 Малиновка

 Некрасово
 Павловка

 Пролом
 Северное

Статус и границы Васильевского сельского поселения установлены Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым».

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения 

Сельские поселения Белогорского района Крыма